Sörling ist der Familienname folgender Personen:

 Isabel Sörling (* 1987), schwedische Musikerin 
 Olof Sörling (1852–1927), schwedischer Künstler 

Sörling steht für:
 Sörling Valley, Tal auf Südgeorgien, Südatlantik